Ла Алколера има више значења:

 Ла Алколера (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Алколера (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику